Терпигорьево — название населённых пунктов в Московской области России:

 Терпигорьево — деревня в городском округе Мытищи.
 Терпигорьево — деревня в Сергиево-Посадском районе.

См. также 
 Терпигорево — деревня в Вышневолоцком районе Тверской области.